Roumiantsev (masculin ; ) ou Roumiantseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Ivanovitch Roumiantsev (1680-1749), militaire et diplomate russe.
 Leonid Dmitrievitch Roumiantsev (1916-1985), footballeur soviétique
 Mikhaïl Nikolaïevitch Roumiantsev (1901-1983), clown soviétique dont le nom d'artiste était Karandach.
 Nikolaï Petrovitch Roumiantsev (1754-1826), ministre d'Alexandre de Russie
 Piotr Alexandrovitch Roumiantsev (1725-1796), maréchal russe.
Piotr Petrovitch Roumiantsev (1870-1925), homme politique soviétique

Roumiantseva 
 Iekaterina Roumiantseva (1991-), biathlète handisport russe 
 Kristina Roumiantseva (1988-), judokate russe
 Nadejda Roumiantseva (1930-2008), actrice russe

Voir aussi 
 Famille Roumiantsev, célèbre famille de la noblesse russe.
 Opération Polkovodets Roumiantsev, opération militaire de la Seconde Guerre mondiale.
 '''Palais Roumiantsev, palais à Saint-Pétersbourg

Patronyme russe